Die 6. Handball-Weltmeisterschaft der Männer fand vom 12. bis zum 21. Januar 1967 in Schweden statt. Insgesamt traten 16 Mannschaften an. Weltmeister wurde die Tschechoslowakei, die sich im Finale mit 14:11 gegen Dänemark durchsetzen konnte. Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland belegte am Ende den sechsten Platz, die DDR schied bereits in der Vorrunde aus.

Spielplan

Vorrunde 
In der Vorrunde traten die Mannschaften in vier Gruppen mit jeweils vier Teams gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Dritt- und Viertplatzierten schieden aus.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde 
Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde, die als Viertelfinale ausgetragen wurde. Dabei spielten die Teams aus den Gruppen A und D bzw. B und C in Überkreuzspielen (Zweiter der einen Gruppe gegen Sieger der anderen Gruppe) gegeneinander. Die jeweiligen Sieger erreichten das Halbfinale, die Verlierer spielten in der Platzierungsrunde um die Plätze 5 bis 8.

Viertelfinale

Platzierungsrunde

Platzierungsrunde Plätze 5–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5 in Eskilstuna

Finalrunde

Halbfinale in Västerås

Spiel um Platz 3 in Västerås

Finale in Västerås

Abschlussplatzierungen

Statistiken

Torschützen

Aufgebote

Medaillengewinner

6. Platz: Bundesrepublik Deutschland 

Trainer: Werner Vick

9. Platz: Deutsche Demokratische Republik 

Trainer: Heinz Seiler

Weblinks 
 Statistik zur Handball-WM 1967 (PDF-Datei; 78 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 1967

Manner 1967
Handballveranstaltung 1967
Weltmeisterschaft Manner 1967